Soteira bezeichnet

einen Beinamen („Retterin“) griechischer Göttinnen, die als Schützerinnen eines Landes galten, z. B. der Artemis in Korinth, der Athene in Athen (vgl. Soter (Beiname) für die männliche Form)

ein System zur Rettung von Segelflugzeugpiloten mit Hilfe einer Festbrennstoffrakete, siehe SOTEIRA